Neoclinus är ett släkte av fiskar. Neoclinus ingår i familjen Chaenopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Neoclinus